RN 43 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 43, Frankreich
 Route nationale 43 (Madagaskar)
 Ruta 43 (Chile)